Le nom C. J. Henderson peut faire référence à :
C. J. Henderson (1951-2014), écrivain américain ;
C. J. Henderson (né en 1998), joueur américain de football américain.

Voir aussi